II Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу проводился с 1 по 8 июня 2014 года в южно-африканском Почефструме.

Программа соревнований

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Протокол

Спорт в ЮАР в 2014 году
Июнь 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в ЮАР